Одинцы — деревня в Юкаменском районе Удмуртии, в составе Юкаменского сельского поселения.

География 
Улицы деревни:
 Ключевая
 Мухинская
 Школьная

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 57 человек (2007).

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района